Пфицнер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пфицнер, Марк (род. 1984) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Айнтрахт» из Брауншвейга.
 Пфицнер, Ханс (1869—1949) — немецкий композитор, дирижёр и публицист.